Гейнцельман — немецкая фамилия. 

Известные носители:

 Гейнцельман, Анатолий Соломонович (1879—1953) — русский поэт первой волны эмиграции.
 Гейнцельман, Вильгельм Соломонович (1851—1922) — архитектор и инженер, глава строительного ведомства Туркестанского края в 1878—1908 годах.
 Гейнцельман, Гебхард-Вернер (Иоганн Готфрид) — ботаник, секретарь фельдмаршала Миниха и натуралист в оренбургской экспедиции Ивана Кирилова (1734).